Aberforth Dumbledore (1882/3-) kitalált szereplő J. K. Rowling Harry Potter regénysorozatában. Aberforth életét végigkísérik a kecskék: már gyermekkora kedvenc meséje is Krahács, a koszos kecske.  

Aberforthról először a negyedik könyvben tesz említést bátyja, Albus, miszerint Aberforthot börtönbüntetésre ítélték, mivel szabálytalan varázslatot hajtott végre egy kecskén. 

Aberforth figurája nem nevesítve, de feltűnik az ötödik és hatodik könyvekben, mint a Szárnyas vadkan nevű ivó kocsmárosa. Kiléte a hetedik könyvben derül ki, mikor aktív szerepet vállal a Voldemort ellen vívott döntő csatában.

A hetedik könyv rávilágít Aberforth Dumbledore karakterének valódi mélységeire. Mint kiderül, a látszólag antiszociális, magának való öregember fiatalkorában a józan ész hangja volt, mikor szembeszállt hataloméhes bátyjával, Albusszal. Ő tette meg az első lépést Gellert Grindelwald ellen is, melyből hármas varázslópárbaj bontakozott ki a Dumbledore fivérek és Grindelwald között. A küzdelembe véletlenül belekeveredett Aberforth és Albus húga, a beteg Ariana, s a kislány meghalt. Aberforth sosem tudott ezért megbocsátani magának és bátyjának.

Az öreg Aberforth segít Harrynek, Ronnak és Hermionénak visszajutni Roxfortba, mikor a trió az egyik horcruxot keresi. Mint az kiderül, korábban a diákok ellenállási mozgalmának külsős támogatója volt.

Az írónő egy interjúban megjegyezte, nem véletlen a kecskékhez való ragaszkodása, hiszen, mint az a 7. részből is kiderül, a patrónusa kecske alakban jelenik meg.

Harry Potter-szereplők

en:Order of the Phoenix (fiction)#Aberforth Dumbledore
fr:Albus Dumbledore#Famille
no:Medlemmer av Føniksordenen#Abriam Humlesnurr
tr:Zümrüdüanka Yoldaşlığı#Aberforth Dumbledore